Bzovik kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Zovik (ort), Opsjtina Novaci,

Serbien 

 Bzovik (samhälle i Serbien),